
Улица Ска́нстес () — улица в Риге, в Видземском предместье, в микрорайоне Скансте. Название улицы, как и микрорайона, происходит от полевого укрепления — шанца (), сооружённого в этих местах по указу Петра I при осаде Риги.

Улица пролегает в северо-восточном направлении от перекрёстка улиц Ханзас и Стрелниеку до пересечения с улицами Дунтес и Кришьяня Валдемара; её продолжением является улица Упес. Общая длина улицы Сканстес составляет . Улица на всём протяжении асфальтирована, движение двустороннее, по 2 полосы движения в каждом направлении. На всём протяжении по улице проходит маршрут автобуса № 24.

На улице Сканстес расположен ряд престижных жилых и офисных зданий, построенных в XXI веке.

История 
Улица Сканстес впервые упоминается в списках улиц города в 1883 году; тогда это была небольшая тупиковая улица, ответвлявшаяся от улицы Дунтес в 70 м севернее нынешнего перекрёстка с ул. Сканстес (этот проезд между домами № 1 и № 3 по ул. Дунтес сохранился до наших дней).

Нынешняя трасса улицы начала формироваться со стороны центра в начале XX века — как проектируемое продолжение улицы Стрелниеку по территории бывшего городского выгона. Однако вскоре участок от ул. Ханзас до ул. Спорта отошёл к территории товарной станции Рига-Пречу-1, а сама улица долгое время оставалась безымянным проездом среди огородных участков.

Современная магистраль была построена в 1970-е годы. Первоначально она начиналась от улицы Спорта; продлена до ул. Ханзас в 2000-е годы. Переименований улицы не было.

Прилегающие улицы 
Улица Сканстес пересекается со следующими улицами:

 Улица Ханзас
 Улица Роберта Хирша
 Улица Спорта
 Улица Малпилс
 Улица Яня Дикманя
 Улица Яня Далиня
 Улица Зирню
 Улица Кришьяня Валдемара
 Улица Дунтес

Примечания

Литература 
 

Улицы Скансте